Mühlholz heißen folgende geographische Objekte:

 Mühlholz (Eging am See), Ortsteil des Marktes Eging am See, Landkreis Passau, Bayern
 Mühlholz (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mühlholz (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Mühlholz (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mühlholz (Gemeinden Feldkirchen, Herzogsdorf, St. Gotthard), Ortschaft von Feldkirchen an der Donau, Herzogsdorf und St. Gotthard im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Mühlholz (Gemeinde Jeging), Siedlung, Ortsteil von Jeging, dem Hauptort der Gemeinde Jeging, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Mühlholz (Gemeinden Helfenberg, Vorderweißenbach), Ortschaft von Helfenberg und Vorderweißenbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mühlholz (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

sowie:
 Mühlholz (Eppishausen), ein Waldgebiet nördlich von Könghausen, Landkreis Unterallgäu, Gemeinde Eppishausen, Bayern
 Mühlholz (Unteregg), ein Waldgebiet östlich von Oberegg, Landkreis Unterallgäu, Gemeinde Unteregg, Bayern

Siehe auch:
 Mühlenholz